Informàtica:
 Pissarra digital, també coneguda amb les sigles PDI.
 Altres sistemes tecnològics utilitzen aquestes sigles en anglès.
 Música: PDI fou una discogràfica de Barcelona, successora d'Edigsa.
 Pla Director d'Infraestructures, instrument de planificació de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.
 Personal Docent i Investigador, cos de personal a les universitats de l'Estat Espanyol.